

Sigle 
 Stock Keeping Unit – articolo gestito a magazzino, nel supply chain management

Codici 
 SKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto della base aerea di Sciro, Grecia